LLL kan avse:

L-3 Communications – ett amerikanskt elektronikföretag
 LLL – ett företag i Vancouver, Kanada, se Lululemon Athletica
Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards – det första i en serie videospel
 LLL (albumi) – ett musikalbum av Dave Lindholm
 LLL-algoritmen – Lenstra–Lenstra–Lovász gitterbasreduktionsalgoritm, se Polynomfaktorisering